Miejscowości w Anglii
 Coventry – miasto w hrabstwie West Midlands

Miejscowości w USA:
 Coventry – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
 Coventry – miasto w stanie Rhode Island, w hrabstwie Kent
 Coventry – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Coventry – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans

Gminy w USA:
 Coventry (ang. Coventry Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
 Coventry (ang. Coventry Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Coventry (ang. Coventry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Summit
 Coventry (ang. Coventry Town) – gmina w stanie Rhode Island, w hrabstwie Kent
 Coventry (ang. Coventry Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
Osoby
 Kirsty Coventry, pływaczka reprezentująca Zimbabwe